

Persone 
James F. Nolan (1915-1985) – attore statunitense
James Nolan Jr. (1918-2004) – presentatore e annunciatore televisivo statunitense
James Thomas Nolan (1926-2018) – attore statunitense conosciuto come James Greene
James Nolan (1947) – poeta, scrittore e traduttore statunitense
James Nolan (1977) – atleta e allenatore irlandese

Jim Nolan (cestista) – cestista statunitense 
Jim Nolan (1958) – direttore teatrale irlandese
Jimmy Nolan (1893-1973) – giocatore di football australiano

Altro 
Jim Nolan – personaggio del romanzo di John Steinbeck La battaglia (In Dubious Battle)